Василівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Василівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Василівська сільська рада — Вінницька область, Іллінецький район
 Василівська сільська рада — Вінницька область, Тиврівський район
 Василівська сільська рада — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Василівська сільська рада — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Василівська сільська рада — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Василівська сільська рада — Донецька область, Амвросіївський район
 Василівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Житомирський район
 Василівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Попільнянський район
 Василівська сільська рада — Київська область, Білоцерківський район
 Василівська сільська рада — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Василівська сільська рада — Кіровоградська область, Долинський район
 Василівська сільська рада — Кіровоградська область, Онуфріївський район
 Василівська сільська рада — Миколаївська область, Березанський район
 Василівська сільська рада — Миколаївська область, Снігурівський район
 Василівська сільська рада — Одеська область, Біляївський район
 Василівська сільська рада — Одеська область, Болградський район
 Василівська сільська рада — Одеська область, Захарівський район
 Василівська сільська рада — Одеська область, Кілійський район
 Василівська сільська рада — Полтавська область, Кобеляцький район
 Василівська сільська рада — Полтавська область, Козельщинський район
 Василівська сільська рада — Полтавська область, Полтавський район
 Василівська сільська рада — Полтавська область, Семенівський район
 Василівська сільська рада — Полтавська область, Чутівський район
 Василівська сільська рада — Сумська область, Лебединський район
 Василівська сільська рада — Сумська область, Роменський район
 Василівська сільська рада — Херсонська область, Каховський район
 Василівська сільська рада — Херсонська область, Новотроїцький район
 Василівська сільська рада — Чернівецька область, Заставнівський район
 Василівська сільська рада — Чернівецька область, Сокирянський район